Szacskó László (1987. december 1. –) magyar labdarúgó, a Maglód kapusa.

Források 
Szacskó László adatlapja a hlsz.hu oldalon 

1987-ben született személyek
Magyar labdarúgók
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek